En Pologne, Grzegorzowice désigne :
 Grzegorzowice, localité de la voïvodie de Sainte-Croix.
 Grzegorzowice, localité de la voïvodie de Silésie.

Voir aussi 
 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Grzegorzowice Małe
 Grzegorzowice Wielkie